Musgrave ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Musgrave (* 1940), britischer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker
 Andrew Musgrave (* 1990), britischer Skilangläufer
 Anthony Musgrave (1828–1888), Gouverneur verschiedener britischer Kolonien
 Curt Abel-Musgrave (1860–1938), deutscher Autor, Pädagoge, Chemiker, Mediziner, Journalist, Übersetzer und Publizist
 Marilyn Musgrave (* 1949), US-amerikanische Politikerin
 Peggy Musgrave (1924–2017), britisch-US-amerikanische Finanzwissenschaftlerin
 R. D. Musgrave (1899–1960), US-amerikanischer Filmtechniker
 Richard Musgrave (1910–2007), US-amerikanischer Ökonom
 Rosamund Musgrave (* 1986), britische Skilangläuferin
 Samuel Musgrave (1732–1780), englischer Altphilologe und Arzt
 Story Musgrave (* 1935), US-amerikanischer Astronaut
 Susan Musgrave (* 1951), kanadische Poetin und Kinderbuchautorin
 Thea Musgrave (* 1928), US-amerikanische Komponistin
 Trudi Musgrave (* 1977), australische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Lady-Musgrave-Insel, Koralleninsel im Great Barrier Reef
 Musgrave Ranges, Gebirgskette in Australien
 Musgrave Group, irisches Lebensmittelhandelsunternehmen
 Peggy-und-Richard-Musgrave-Preis, wissenschaftliche Auszeichnung (Deutschland)
 Richard-Musgrave-Preis, wissenschaftliche Auszeichnung (USA)